

Astronomia 
 (20555) Jennings – planetoida z pasa głównego asteroid

Geografia

Antigua i Barbuda 
 Jennings – miejscowość w Antigui i Barbudzie

Australia 
 Jennings – miejscowość w hrabstwie Tenterfield, w stanie Nowa Południowa Walia

Stany Zjednoczone  
Miejscowości w USA:
 Jennings – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Hamilton
 Jennings – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Jennings – miasto w stanie Luizjana, w parafii Jefferson Davis
 Jennings – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Garrett
 Jennings – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Jennings – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pawnee
Gminy w USA:
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Jennings (ang. Jennings Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jennings (ang. Jennings County) – w stanie Indiana

Osoby 
 Annie Jennings – brytyjska superstulatka
 Bill Jennings – południowoafrykański konstruktor i kierowca wyścigowy
 Brandon Jennings – amerykański koszykarz
 Bryant Jennings – amerykański bokser
 Desmond Jennings – amerykański baseballista
 Edward Jennings – amerykański wioślarz
 Elizabeth Jennings – angielska poetka
 Graham Jennings – australijski piłkarz
 Jazz Jennings – amerykańska działaczka LGBT
 Lynn Jennings – amerykańska lekkoatletka
 Maureen Jennings – kanadyjska pisarka
 Pat Jennings – północnoirlandzki piłkarz
 Peter Jennings – australijski dziennikarz
 Robert Jennings – brytyjski prawnik
 Steve Jennings – angielski piłkarz
 Terrence Jennings – amerykański zawodnik taekwondo
 Waylon Jennings – amerykański piosenkarz